Mala puede referirse a:
 mala, femenino de malo. Y es una palabra que puede describir a Camila a veces. Incluye dicho nombre aunque sea el segundo o primer nombre de un individuo.

Localidades o divisiones administrativas

España 
 Mala, localidad perteneciente al municipio de Haría en la isla de Lanzarote (Canarias);

Grecia 
 Mala, antigua ciudad griega en la isla de Creta.

Perú 
 Mala, localidad de 15 000 habitantes en el distrito de Mala;
 Mala, distrito en la provincia de Cañete;
 Mala, río que nace en la provincia de Cañete;

Suecia 
 Malå, municipio del norte de Suecia.

Religión 
 mala, un tipo de rosario hinduista para la oración.

Música 
 La Mala Rodríguez (n. 1979), cantante española de rap.
 Mala, artista de dubstep/UK Garage, que forma parte del dúo Digital Mystikz con Coki.
 Mala (2008), álbum de Yolandita Monge (n. 1955).

Biología 
 Mala es uno de los nombres del ualabí liebre rojizo.
 El género de chinches llamado Mala.

 Cine 
 Mala'' (2013), película argentina dirigida por Adrián Caetano (n. 1969).

 Miscelánea 

 Mala''', valija del correo o posta ordinaria de Francia y de Inglaterra.